Przedmieścia – drugi album polskiego zespołu Wilki. Przez wielu fanów uważany jest za najlepszy, najbardziej klasyczny album zespołu. Brzmienie albumu jest zróżnicowane – od cięższego („Na przekór bogom”), po spokojne ballady („Nie zabiję nocy”, „Ballada Emanuel”).

Lista utworów

MC

Strona A

Strona B

CD

Teledyski 
 „Moja baby”
 „Jeden raz odwiedzamy świat”
 „Letnia piosenka dla ciebie”
 „Cień w dolinie mgieł”
 „Ballada Emanuel”

Wykonawcy 
 Robert Gawliński – gitara akustyczna, przeszkadzajki, śpiew
 Mikis Cupas – gitara solowa
 Marek Chrzanowski – gitara basowa
 Marcin Szyszko – perkusja

 gościnnie
 Kostek Joriadis – fortepian, organy Hammonda, syntezatory
 Robert Majewski – trąbka
 Zbyszek Bieniak – głosy

 oraz
 Leszek Kamiński – realizacja nagrań

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Albumy Wilków
Albumy muzyczne wydane w roku 1993